Саут () — английская фамилия. Известные носители:
 Саут, Джеймс (1785—1867) — британский астроном.
 Саут, Джо (Джозеф Альфред Саутер; 1940—2012) — американский музыкант.
 Саут, Мелани (род. 1986) — британская теннисистка.
 Саут, Стивен (род. 1952) — британский автогонщик.

 Другое
 Саут — буква эфиопского алфавита.
 Саут (лунный кратер)